Jméno Pavel I. může označovat hned několik významných historických osobností:
 Pavel I. (papež) († 767) – papež v letech 757–767
 Pavel I. Ruský (1754–1781) – ruský car 1796–1801
 Pavel I. Řecký (1901–1964) – řecký král 1947–1964
 Pavel I. (Antiochie) – antiochijský patriarcha 518–521
 Pavel I. z Konstantinopole († cca 650) – šestý biskup konstantinopolský

Rozcestníky - panovník